Dłuski oder Dłuska ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisława Dłuska (1865–1939), polnische Ärztin, Schwester von Marie Curie
 Erazm Dłuski (1857–1923), polnischer Komponist und Pianist
 Helena Dłuska (1892–1921), polnische Bergsteigerin, Tochter von Bronisława Dłuska
 Jacobus Franciscus Dłuski († 1683), polnischer Franziskaner, Bischof von Bacău
 Kazimierz Dłuski (1855–1930), polnischer Arzt und Aktivist, Ehemann von Bronisława Dłuska
 Ostap Dłuski (1892–1964), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Historiker